Гро́тефенд () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гротефенд, Георг Фридрих (1775—1853) — немецкий филолог, исследователь древностей, который положил начало дешифровке древнеперсидской клинописи.
 Гротефенд, Герман (1845—1931) — немецкий архивариус и хронолог.
 Гротефенд, Карл Людвиг (1807—1874) — немецкий археолог и историк.